Marimo – nome volgare dell'alga Aegagropila linnaei
 4494 Marimo – asteroide della fascia principale
 Marimo – nome femminile giapponese